Поляки — слов'янський народ Європи

Поляки — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства

Поляки — присілок, Орловський район, Кіровська область

Див. також
 Поляк (прізвище)